Га́рден (, ):

Фамилия 
  (1714—1785) — британский политик, член Палаты общин (1768—1785).
 Гарден, Александр (1730—1791) — британский ботаник.
  (1860—1927) — канадский предприниматель и политик, глава совета округа Симко (провинция Онтарио; 1910).
 Гарден, Артур (1865—1940) — английский биохимик.
  (род. 1943) — британский комик и телеведущий.
  (1895—1955) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1923).
  (род. 1994) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клубов «Ребелс» и «Харрикейнз», брат Коннора Гардена-Бэчопа.
  (Джон Смит Гарден; 1882—1968) — австралийский религиозный, общественный и политический деятель, сооснователь Коммунистической партии Австралии, член Палаты представителей (1934—1937).
  (род. 1999) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Хайлендерс», брат Джексона Гардена-Бэчопа.
  (род. 1955) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии по прыжкам в длину (1980, 1982, 1985).
 Гарден, Максимилиан (наст. имя — Феликс Эрнст Витковский; 1861—1927) — немецкий журналист.
 Гарден, Мэри (1874—1967) — шотландская оперная певица (сопрано).
  (1938—2014) — американская детская писательница, лауреат премии Маргарет Эдвард Американской библиотечной ассоциации (2003).
  (род. 1953) — британский хирург, королевский профессор кафедры клинической хирургии Эдинбургского университета (с 2000), член Эдинбургского королевского общества (с 2013).
  (род. 1961) — зимбабвийский игрок в боулз, чемпион Игр Содружества в одиночном разряде (1998).
  (род. 1944) — британский политик, член Палаты лордов (с 2007).
  (1944—2007) — американский военный лётчик, педагог и политик, комендант Королевского колледжа оборонных исследований (1994—1995).
 Гарден, Уильям (1918—2011) — американо-канадский конструктор яхт.

Топоним 
 Гарден — кратер на обратной стороне Луны.

См. также